А́ид ибн Абдалла́ ибн А́ид аль-Карни́ (; род. 1 января 1959, Аль-Шарих, Балкарн, Саудовская Аравия) — саудовский исламский учёный-богослов и активист. Стал известным книгой о самопомощи «Не грусти», которая направлена на мусульман и немусульман. Сооснователь оппозиционной организации .

Был арестован во время чисток 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 Video Lectures by Al-Qarni
 Guidance of the Prophet in Fasting by Aa'id 'Abdullâh al-Qarnî
 How does the Heart fast by Aa'id 'Abdullâh al-Qarnî
 Ramadan: The Month of Standing Up at Night by Aa'id 'Abdullâh al-Qarnî
 Other articles by al-Qarni

Учёные Саудовской Аравии
Имамы
Выпускники Исламского университета имама Мухаммада ибн Сауда
Исламские писатели